MKP Kotwica Kołobrzeg – klub piłkarski
 SKK Kotwica Kołobrzeg – klub koszykarski